Cette page contient les pages d'homonymie de Ouville et Ouvillé.

 Antoine Le Métel d’Ouville (1589-1656), un ingénieur, géographe, poète et dramaturge français.

 Charles Berny d'Ouvillé (1775-1842), un peintre et miniaturiste français.

 Ouville, une commune française, située dans le département de la Manche en région Normandie ;
 Ouville-la-Rivière, une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie ;
 Ouville-l'Abbaye, une commune française située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie ;
 Ouville-la-Bien-Tournée, une ancienne commune française, située dans le département du Calvados en région Normandie, devenue en 2017 une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Saint-Pierre-en-Auge ;
 Hautvillers-Ouville, une commune française située dans le département de la Somme en région Hauts-de-France ;
 Criquetot-sur-Ouville, une commune française située dans le département de la Seine-Maritime, en région Normandie.